Saint-Rémy of Saint-Remy kan verwijzen naar:
 Saint-Remy (Henegouwen), een deelgemeente van Chimay (stad)
 Saint-Remy (Luik), een deelgemeente van Blegny
 Saint-Remy (Luxemburg), plaats in de gemeente Virton
 Saint-Rémy (schrijver), pseudoniem van Remy Henry de Muynck (1913-1979), Belgisch schrijver

Zie ook
 Saint Rémy (peer), een peer
 Remigius van Reims, een van de heiligen die in het Frans Saint Remi genoemd worden